In der Volksrepublik China (ohne Taiwan) wurden im November 2022 54 Reaktorblöcke mit einer installierten Nettogesamtleistung von 52,15 GW betrieben. Damit liegt China nach Anzahl und installierter Leistung hinter den USA und Frankreich auf Platz 3. Zu dem Zeitpunkt waren weitere 22 Reaktorblöcke im Bau, 46 wurden aktiv geplant und weitere 152 geprüft. Das waren jeweils mehr als in jedem anderen Land. Im Vergleich zu 2012 hat sich die installierte Leistung mehr als vervierfacht. Der Anteil der Kernenergie an der Stromerzeugung lag 2021 bei 5 %.

China ist seit 1964 eine Atommacht. Für 2021 wurde angenommen, dass China über etwa 350 nukleare Sprengköpfe verfügt, mit stark steigender Tendenz.

Geschichte 
Die Anfänge des chinesischen Atomprogramms von 1950 bis 1958 sind geprägt durch eine große Abhängigkeit von der Unterstützung durch die Sowjetunion. Von 1959 bis 1963 bemühte sich China bei der Forschung und Entwicklung, Konstruktion, Erprobung und Produktion von Kernwaffen unabhängig von der Sowjetunion zu werden. 1964 zündete China beim Lop Nor seine erste, auf Uran-235 basierende Atombombe.

Die friedliche Nutzung der Atomenergie begann mit dem Kernkraftwerk Qinshan, das ab 1985 gebaut wurde und 1991 erstmals Strom lieferte.

Kapazitätsentwicklung 
Bis 2012 erfolgte ein langsamer Ausbau der Kernenergie. Aufgrund des insgesamt stark steigenden Energiebedarfs der Volksrepublik blieb der Anteil an der Stromerzeugung auf einem ähnlichen Niveau. Seit 2013 wurden deutlich mehr Reaktorblöcke fertiggestellt und die Kapazität hat sich deutlich erhöht. Der Anteil der Kernenergie an der gesamten Stromerzeugung hat sich jedes Jahr erhöht und bis 2021 mehr als verdoppelt.

Kernreaktor-Typen 
Von den 55 im Dezember 2022 genutzten Reaktoren sind 51 herkömmliche Druckwasserreaktoren, zwei Druckwasserreaktoren mit Schwerem Wasser als Moderator (Pressurised heavy water reactor, PHWR), ein Brutreaktor und ein Hochtemperaturreaktor. 17 der 18 im Bau befindlichen Blöcke sind Druckwasserreaktoren, der verbleibende ein Brutreaktor.

Liste der Kernkraftwerke in der Volksrepublik China

Einzelnachweise

Siehe auch 

 Liste der Kernreaktoren in der Volksrepublik China
 State Grid Corporation of China